Daniel Völter ist der Name folgender Personen:

* Daniel Völter (Geograph) (1814–1865), deutscher Lehrer und Geograph  
 Daniel Völter (Theologe) (Daniel Erhardt Johannes Völter; 1855–1942), deutscher Theologe